de bijnaam van een matroos
Johan Pikbroek, een strippersonage en gelijknamige (oorspronkelijk Franse) stripreeks
een Nederlands werkkamp en woonoord; zie Lijst van Molukse woonoorden